1-й выпуск Париж – Люксембург — шоссейной многодневной велогонки по маршруту между Францией и Люксембургом. Гонка проводилась с 3 по 4 августа 1963 года. Победу одержал немецкий велогонщик Руди Альтиг.

Участники 
Принять участие в гонке были приглашены 10 велокоманд. Каждая команда могла состоять не более чем из 10 велогонщиков. На старт гонки вышли 77 гонщиков. До финиша соревнования в Люксембурге доехали 55 гонщиков.

Маршрут 
Маршрут связал столицы двух соседних стран. Старт состоялся в столице Франции — Париже, а финиш в Люксембурге. Гонка состояла из 2 этапов, общей протяженностью 373 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт 
Париж – Люксембург 1963 на FirstCycling

1963 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1963 году
Спорт в Люксембурге в 1963 году
Август 1963 года